Mariental heißen folgende geographische Objekte:

Städte, Gemeinden:
 Mariental (Niedersachsen), Gemeinde im Landkreis Helmstedt
 Mariental (Brasilien), Gemeinde im Bundesstaat Paraná in Brasilien (ursprünglicher Name: "Marienthal")
 Mariental (Namibia), Regionshauptstadt in Namibia
weitere Orte und Gebiete:
 Mariental (gemeindefreies Gebiet), gemeindefreies Gebiet bei Helmstedt
 Mariental (Eisenach), Tal in Eisenach, Thüringen
 Mariental (Gemeinde Biberbach), Ortsteil von Biberbach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Mariental (Gemeinde Ramsau), Ort in der Gemeinde Ramsau, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Mariental (Schweiz), Landschaft entlang des Flusses Waldemme im Kanton Luzern
 Flugplatz Mariental in Namibia
historisch:
 ein historischer Ortsteil von Stockelsdorf
 Marianka, Wallfahrtsort und Gemeinde im Bratislavský kraj, Slowakei (alter deutscher Name)
 Sowetskoje, Siedlung in der Oblast Saratow, Russland
 Hornostajiwka, Siedlung in der Krim, Ukraine/Russland
sowie:
 Kloster Mariental – mehrere Klöstern

Siehe auch:
 Marienthal